Лышковице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ловичский повят, Лодзинское воеводство. Население — 6985 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бобецко
 Боброва
 Чатолин
 Гзинка
 Каленице
 Кучкув
 Лагув
 Лышковице
 Лышковице-Колёня
 Нове-Грудзе
 Полесе
 Селигув
 Сероки
 Стахлев
 Старе-Грудзе
 Тшчанка
 Ухан-Дольны
 Ухан-Гурны
 Вжечко
 Закулин

Соседние гмины 
 Гмина Дмосин
 Гмина Доманевице
 Гмина Гловно
 Гмина Липце-Реймонтовске
 Гмина Лович
 Гмина Макув
 Гмина Неборув
 Гмина Скерневице

Ссылки 

Гмины Лодзинского воеводства